Barbers Point bezeichnet:

 Kalaeloa im Südwesten der Insel Oʻahu, nach dem Schiffbruch des Kapitäns Henry Barber von 1796
 Naval Air Station Barbers Point